Bukołowo – przysiółek wsi Osiek w Polsce położony w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród
 Bukołowo – osada w Polsce położony w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród